Asif Iqbal est un nom pouvant désigner:

 (né en 1943), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1984), joueur de cricket émirati
 (né en 1981), détenu britannique à Guantánamo
, parolier bengladais

Voir aussi

Iqbal, Asif